Premier League 1996/97 var den syvende sæson af Premier League. Manchester United blev mester, mens Sunderland, Middlesbrough og Nottingham Forest rykkede ned i The Championship.

Ligatabel

K = Kampe spillet; V = Kampee vundet; U = Kampee uafgjort; T = Kampe tabt; MF = Mål for; MM = Mål imod; P = Point

Topscorerlisten

1996-97